Kateřina Woodvillová (1458 – 18. května 1497) byla vévodkyně z Buckinghamu a Bedfordu a hraběnka z Pembroke.

Narodila se jako dcera Richarda Woodvilea, 1. hraběte Riverse a jeho manželky Jacquetty Lucemburské. Její sestra Alžběta se provdala za anglického krále Eduarda IV., který pozvedl a podporoval mnoho členů rodiny Woodvillů.

Vyrůstala v domácnosti své sestry královny Alžběty. Před květnem 1465 byla provdána za Jindřicha Stafforda, vévodu z Buckinghamu, oba byli v době ještě dětmi. Vévoda své manželství s ženou nižšího původu nenáviděl. V roce 1483 vévoda patřil ke straníkům králova bratra Richarda z Gloucesteru a pomohl mu dostat se na trůn. Poté se připojil k Jindřichu Tudorovi, vůdci neúspěšného povstání. Dne 2. listopadu 1483 byl popraven za vlastizradu. Roku 1485 byl nový král Richard III. poražen u Bosworthu Jindřichem Tudorem a Kateřina se 7. listopadu 1485 provdala za strýce nového krále Jaspera Tudora. Po Jasperově smrti v roce 1495 se provdala za Richarda Wingfielda a zemřela dva roky poté.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Woodvillové
Tudorovci
Vévodkyně z Buckinghamu
Vévodkyně z Bedfordu
Hraběnky z Pembroke
Rytíři Podvazkového řádu
Narození v roce 1458
Úmrtí 18. května
Úmrtí v roce 1497
Ženy
Britské šlechtičny v 15. století